Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Víctor Pecci e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Van Winitsky 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Bob Hewitt /  John McEnroe (quarti di finale)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Geoff Masters /  Marty Riessen (secondo turno)

 Patricio Cornejo Seckel /  Belus Prajoux (quarti di finale)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (Campioni)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1978